
Termin CBIT ima više značenja.

 Kobalt-prekorin-7 (C15)-metiltransferaza (dekarboksilacija), enzim
 CBIT-FM, radio stanica